Тиреоидит:

 Тиреоидит — воспаление щитовидной железы.
 Тиреоидит де Кервена — негнойное воспаление щитовидной железы.